В одиночному розряді тенісного турніру Family Circle Cup 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Трейсі Остін здобула титул, у фіналі перемігши Регіну Маршикову 3-6, 6-1, 6-0.

Сіяні гравчині 

 Трейсі Остін (переможниця)
 Івонн Гулагонг (чвертьфінал)
 Вірджинія Вейд (2-ге коло)
 Кеті Джордан (чвертьфінал)

 Іванна Мадруга-Оссес (чвертьфінал)
 Регіна Маршикова (півфінал)
 Регіна Маршикова (фінал)
 Івонн Вермак (3-тє коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Charleston Open